Dall'alba al tramonto – periodico italiano
 Dall'alba al tramonto – singolo di Ermal Meta del 2018
 Dall'alba al tramonto – singolo di Levante del 2021